Pınarbaşı kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Kriní (ort), Eparchía Kerýneias,

Turkiet 

 Tömük, ort, Mersin, 
 Pınarbaşı (distriktshuvudort i Turkiet, Kayseri), 
 Pınarbaşı (ort i Turkiet, Diyarbakır), 
 Pınarbaşı (ort i Turkiet, Şırnak), 
 Pınarbaşı (distriktshuvudort i Turkiet, Kastamonu), 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar